CBF steht für:
 Campus Benjamin Franklin siehe Universitätsklinikum Benjamin Franklin (Berlin)
 Canadian Bridge Federation, kanadischer Bridgenationalverband
 Club Behinderter und ihrer Freunde, Initiator des Euroschlüssels
 Confederação Brasileira de Futebol, brasilianischer Fußballnationalverband
 Cyprus Basketball Federation, zyprischer Baskettballnationalverband
 Czech Basketball Federation, tschechischer Baskettballnationalverband
 Cerebral blood flow (zerebraler Blutfluss), ein Maß für die Blutversorgung des Gehirns in einer bestimmten Zeit
 Council Bluffs Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa
 China Northern Airlines (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft, siehe China Southern Airlines

.cbf steht für:
 Dateiendung für Speicherdateien von Schachspielen im ChessBase-Format

Abkürzung